Kalibr (z franc. caliper, z řec. kalópous, ševcovské kopyto) může znamenat:
 u střelné zbraně – vnitřní průměr hlavně nebo vnější průměr projektilu
 nepřesně i typ náboje – ráže
 ve strojírenství měrku
 v instalatérství nástroj pro odhrotování trubek např. na potrubí PEX-AL-PEX 
 v hodinářství rozměr či typ hodinového strojku
 3K14 Kalibr – ruská víceúčelová řízená střela

Příbuzná slova 
 Kalibrace